Тимяшево — название населённых пунктов в России:

 Тимяшево — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Тимяшево — село в Шенталинском районе Самарской области.
 Тимяшево — село в Лениногорском районе Татарстана.

См. также 
 Тимашево